Trélat ist der Familienname folgender Personen:

 Emile Trélat (1821–1907), französischer Ingenieur und Architekt 
 Emmanuel Trélat (* 1974), französischer Mathematiker

Siehe auch:
 Leser-Trélat-Syndrom, juckende Warzen bei einer Krebserkrankung